Ojo de Agua Grande kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Ojo de Agua Grande, Veracruz, ort, Tezonapa, 
 Ojo de Agua Grande, Michoacán de Ocampo, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar